Tina est un prénom féminin. Par ailleurs, des personnalités portent ce prénom comme pseudonyme.

Origine 
Tina est un diminutif anglo-saxon de différents prénoms se terminant par -tina, comme par exemple : Christina, Augustina...
 et probablement aussi du prénom Sistina. Tina est aujourd'hui considéré comme un prénom à part entière.

Personnalités portant ce prénom 
 Tina Cesa Ward, réalisatrice, productrice, scénariste, monteuse et directrice de la photographie américaine ;
 Tina Ly (née en 1979), chanteuse de zouk antillais ;
 Tina Sportolaro (née en 1962), actrice française.

Personnalités portant ce prénom comme pseudonyme 

 Tina Turner (née en 1939), chanteuse américaine ; 
 Tina Arena (née en 1967), chanteuse australienne.

Personnages de fiction
 Tina, l’héroïne d'une série danoise de romans pour adolescentes écrite par A. B. Carroll, pseudonyme de Knud Meister, et publiée en France de 1962 à 1969.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
Sistina (prénom)

Lien externe 
 Article prénoms.com sur le prénom Tina

Prénom féminin